Fuchsius ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph von Fuchsius (1793–1854), Oberbürgermeister von Düsseldorf
 Johann Engelbert Fuchsius (1754–1823), Innenminister und Appellationshofspräsident im Großherzogtum Berg